Jerry Zucker (regisseur) (1950), Amerikaans filmregisseur en -producent
Jerry Zucker (zakenman) (1949-2008), Israëlisch-Amerikaans zakenman